Тереро Бланко има више значења:

 Тереро Бланко (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тереро Бланко (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тереро Бланко, Ел Ранчито (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику